Per Needles and Pins si può intendere:
 Needles and Pins (The Searchers): singolo dei The Searchers nel 1964 e poi dei Ramones nel 1978
 Needles and Pins (Deftones): singolo dei Deftones
Needles and Pins (album): album dei The Searchers